Чемпіонат Андорри 2010–2011 — 16-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге поспіль став Санта-Колома.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Сан-Жулія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубка Андорри з футболу 2011

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 квітня/1 травня 2011

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2010—2011
Андорра
Андорра